De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2001 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 22 april 2001 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

500 cc

250 cc
Iván Silva werd gediskwalificeerd vanwege het negeren van een ride through penalty, die hij kreeg na het maken van een valse start.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat